Manfred – imię męskie
Gminy w USA:
 Manfred (ang. Manfred Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Manfred (ang. Manfred Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells